Diess ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Diess (* 1971), österreichischer Skispringer
 Christof Diess (Christof Dys; Christof Thyes; vor 1573–nach 1599), deutscher Münzmeister
 Herbert Diess (* 1958), österreichischer Manager
 Karl Walter Diess (1928–2014), österreichischer Schauspieler
 Wilhelm Diess (1884–1957), bayerischer Erzähler

Siehe auch:
 Dieß